Сорбит:

 Сорбит — шестиатомный спирт, обладающий сладким вкусом.
 Сорбит — одна из структурных составляющих сталей и чугунов.

См. также 
 Сорбат